Naked City est le premier album du groupe Naked City, dirigé par John Zorn sorti le .

Titres

Personnel 
 Joey Baron - batterie
 Bill Frisell - guitare
 Fred Frith - basse
 Wayne Horwitz - claviers
 John Zorn - saxophone alto
Invité spécial
 Yamatsuka Eye - voix

Liens externes 
 Présentation du disque par Les Incontournables du jazz sur Arte.tv
 

Album de John Zorn
Album musical sorti en 1990
Album publié par Elektra Records
Album publié par Nonesuch Records